

Ужуїха — селище, Сарапульський район, Удмуртія
 Ужуїха — залізнична станція на залізниці Сарапул-Перм

Див. також 
 Велика Ужуїха
 Мала Ужуїха